Зонтхайм-на-Бренце (, ) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хайденхайм. Население составляет 5525 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 28,92 км². Официальный код — 08 1 35 031.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга